Хлоя Анджелидес () — американская певица, автор-исполнитель из Лос-Анджелеса. Является автором песен для многочисленных исполнителей, включая «Zipper» Джейсона Деруло для его альбома , «Jackie (B.M.F.)» Сиары для её альбома Jackie,  Джесси Джей, «Pacify Her» Мелани Мартинес для её альбома Cry Baby, «Say Love» Джоджо для её мини-альбома , «Paper» ,, «Sober» Селены Гомес для её альбома Revival и «Get On Your Knees» Ники Минаж. Также исполнила бэк-вокальные партии к таким песням как, «Sexy Beaches» Pitbull для его альбома Globalization, «» , «Ready for Love»  «How Bad You Want It (Oh Yeah)»  и «White Lies» группы .

Биография 
Хлоя Анджелидес родилась 21 мая 1992 года в Рестоне, в штате Виргиния.

Дискография

В качестве приглашённого исполнителя 
 2013: «Survivor» ( при участии Хлои Анджелидес)
 2014: «Sexy Beaches» (Pitbull при участии Хлои Анджелидес)
 2014: «White Lies» ( при участии Хлои Анджелидес)
 2014: «Ready for Love» ( при участии Хлои Анджелидес)
 2015: «Whip It!» ( при участии Хлои Анджелидес)
 2015: «Make Up» ( при участии Хлои Анджелидес)
 2019: «Hard To Say Goodbye» (Ekali и Illenium при участии Хлои Анджелидес)

Прочее 
 2013: «Crash» () (певица, в титрах не указана)
 2017: "Under Your Skin ( & R. City) (певица, в титрах не указана)

В качестве продюсера и автора песен

Примечания 

Авторы-исполнители США